VSG est un sigle pouvant désigner :
  ;
  ;
 Virgin Sun Grown, une sorte de cigare ;
 Groupe de Villeneuve-Saint-Germain, appelé aussi le V.S.G., groupe culturel du Néolithique ancien en France ;
 les communes de :
 Villeneuve-Saint-Georges, ville de la banlieue sud-est de Paris (94).
 Villiers-sous-Grez, village de Seine et Marne (77).

VSG est un code pouvant désigner :
 aéroport de Louhansk, en Ukraine